Его Высокопреосвященное Высочество фра Эндрю Уиллоби Ниниан Берти (; 15 мая 1929, Лондон, Великобритания — 7 февраля 2008, Рим, Италия) — 78-й Князь и Великий магистр Суверенного военного гостеприимного ордена Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.

Происхождение 
 Отец — Джеймс Берти — сын 7-го графа Абингтона, финансовый агент на Лондонской бирже, офицер ВМФ в годы Второй мировой войны.
 Мать — леди Джейн Крайтон-Стюарт, дочь 4-го маркиза Бьют.

Биография 
 1946—1950 годы — находился на военной службе. Офицер Шотландской гвардии.
 Некоторое время занимался коммерческой деятельностью.
 Обучался в Бенедиктинском колледже и Оксфордском университете, который окончил с дипломом преподавателя новейшей истории.
 Прошёл двухгодичные курсы восточной и африканской культуры при Лондонском университете
 14 ноября 1956 года вступил в Мальтийский орден, получив титул кавалера почести и преданности.
 C 1981 года — член Суверенного совета Ордена.
 В апреле 1988 года избран Великим магистром Ордена. Великий магистр признаётся главой государства, его светский ранг — Князь, духовный сан можно приравнять к кардиналу.

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена Святого Карла (Монако, 1997)
 Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (Франция, 23 марта 1989)
 Кавалер Большого креста, декорированного большой лентой ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1990)
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1986)
 Рыцарь цепи ордена Освободителя (Венесуэла, 1988)
 Рыцарь цепи ордена Андреса Бельо (Венесуэла, 1995)
 Рыцарь цепи ордена Генриха Мореплавателя (Португалия, 1989)
 Рыцарь цепи национального ордена Заслуг (Мальта, 1995)
 Рыцарь цепи ордена Заслуг (Чили, 1990)
 Рыцарь цепи ордена Сан-Мартина Освободителя (Аргентина, 1990)
 Кавалер большого креста ордена «За заслуги перед ФРГ» (1992)
 Рыцарь цепи ордена Южного креста (Бразилия, 1990)
 Кавалер Большого креста ордена Витаутаса Великого (Литва, 17 мая 1999)
 Орден «Стара-планина» с лентой (Болгария, 28 февраля 2006 года)
 многие другие награды.

Примечания

Литература 
 Берти, Эндрю Уиллоби Ниниан // Кто есть кто в мировой политике / Редкол.: Кравченко Л. П. (отв. ред.) и др. — : Политиздат, 1990. — С. 58. — ISBN 5-250-00513-6.
 Захаров В. А. История Мальтийского ордена в России. — : Вече, 2006. — ISBN 5-9533-1468-X.
 Печников Б. А. Рыцари церкви. Кто они?: Очерки об истории и современ. деятельности католич. орденов. — : Политиздат, 1991. — ISBN 5-250-01233-7.
 Андреев А. Р., Захаров В. А., Настенко И. А. История Мальтийского ордена. — : SPSL— «Русская панорама», 1999. — ISBN 5-93165-010-5.

Ссылки 
 Биография Великого магистра на официальном сайте Ордена.
 Интервью Великого магистра.
 Скончался Великий магистр Мальтийского ордена.
 Fra' Andrew Bertie на сайте iagi.info. 

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета
Почётные доктора Болонского университета
Умершие от рака